École belge peut correspondre au :
 système éducatif de la Belgique ;
 style caractéristique de la bande dessinée belge.